Franciszek Śniegoń
 Karol Śniegoń